Шелдон има више значења:
 Шелдон (Тексас)
 Шелдон (Ајова)
 Шелдон (Висконсин)
 Шелдон (Илиноис)
 Шелдон (Мисури)
 Шелдон (Северна Дакота)